El término Paradise Lost puede referirse a:

Literatura 
 Paradise Lost,  título original en inglés de El paraíso perdido, poema narrativo de John Milton publicado en 1667.

Música 
 Paradise Lost, banda británica de doom metal.
 Paradise Lost, álbum del mismo grupo.
Paradise Lost, álbum de estudio de la banda estadounidense de metal progresivo Symphony X.

Teatro, cine y televisión 
Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, documental estadounidense de 1996 basado en el caso de West Memphis Three.
Paradise Lost 2: Revelations, documental secuela de Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills estrenado en el año 2000.
Paradise Lost 3: Purgatory, tercera entrega de la trilogía documental Paradise Lost estrenada en 2011.